Ясу:

 Ясу — город в Японии, находящийся в префектуре Сига.
 Ясу (род. 1984) — японский художник-иллюстратор.